Xiazhuang bezeichnet:

 Xiazhuang (Gaomi) (夏庄镇), Großgemeinde der Stadt Gaomi in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiazhuang (Gucheng) (夏庄镇), Großgemeinde im Kreis Gucheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Xiazhuang (Ju) (夏庄镇), Großgemeinde im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiazhuang (Rongcheng) (夏庄镇), Großgemeinde der Stadt Rongcheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiazhuang (Xi) (夏庄镇), Großgemeinde im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Henan
 Xiazhuang (Xiangyun) (下庄镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiazhuang (Fuping) (下庄乡), Gemeinde im Kreis Fuping in der chinesischen Provinz Hebei
 Xiazhuang (Chengyang) (夏庄街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengyang in der chinesischen Provinz Shandong